Reido – nome comune degli uccelli della famiglia Rheidae
 Reidi – materiali studiati in geologia